Wannig ist ein geographischer Name:

 Wannig (Berg) (2493 m), Gipfel der Mieminger Kette in Tirol
 Wannig (Fluss), abschnittsweise historisch auch Wannigsgraben und Wannigsbach, rechter Zufluss der Lauer an der Haardmühle von Maßbach, Landkreis Kissingen, Bayern
 Kleine Wannig oder Klein Wannig, linker Zufluss der Wannig nach Großwenkheim, Stadt Münnerstadt, Landkreis Kissingen, Bayern